Аллагуват — железнодорожная станция на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги,  Стерлитамакском районе Республики Башкортостан.

История 
Открыта в 1951 году как промывочно-пропарочная станция, в связи со строительством комбината «Салаватнефтеоргсинтез».

В 2012-13 гг. прошел монтаж систем пожарной автоматики на постах электрической централизации

Пассажирские операции станции 
Продажа пассажирских билетов.

Грузовые операции станции 
 Приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.

Ссылки 
Аллагуват (станция) на Викимапии

http://www.railwagonlocation.com/ru/railway-stations-list.php?station_id=19517

Примечания 

Станции Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамакского района